Le Divizia A 2016-2017 est la  de ce championnat. Pour cette saison, quatorze clubs évoluent dans la Divizia A et rencontrent deux fois chacun de leurs adversaires.

Participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point
Mise à jour : 

Source : Classement officiel
|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Voir aussi

Notes et références

Article connexe 
 Divizia Națională 2016-2017

Liens externes 
 Site officiel
 Le championnat de Moldavie de football sur le site de l'UEFA

2016-2017 D2
Moldavie M2
Football D2 2016-2017
Football D2 2016-2017